Елеонский — семинаристская фамилия.

Известные носители:

 Елеонский, Николай Александрович (1843—1910) —  протоиерей, заслуженный профессор богословия Московского университета.
 Елеонский, Фёдор Герасимович (1836—1906) — российский богослов и библеист.